Вышегор — топоним в Смоленской области России:

 Вышегор — деревня в Сафоновском районе. 
 Вышегор (Ярцевский район) — деревня в Ярцевском районе.  
 Вышегор (посёлок при станции) — населённый пункт при станции Вышегор  в Сафоновском районе. 
 Вышегор (станция) — станция в Сафоновском районе.